ACSA steht für:
 Airports Company South Africa
 Apple Certified System Administrator, siehe Liste der IT-Zertifikate #Apple-Zertifizierungen 
 Army of the Confederate States of America, Heer der Konföderierten Staaten im amerikanischen Sezessionskrieg

Siehe auch:
 Axa (Begriffsklärung)
 AKSA

ACSA